Kiarapayung (Cibitung), een bestuurslaag in Indonesië
Kiarapayung (Klari), een bestuurslaag in Indonesië
Kiarapayung (Rancah), een bestuurslaag in Indonesië